Dominik Bafia (ur. 15 stycznia 1988 w Łodzi) – kanadyjski skoczek narciarski polskiego pochodzenia, reprezentant klubu Altius Nordic Ski Club. Medalista mistrzostw Ameryki Północnej juniorów oraz mistrzostw kraju.

Życiorys 
Urodził się 15 stycznia 1988 w Łodzi w rodzinie o sportowych tradycjach – ojciec Tadeusz Bafia reprezentował Polskę w kombinacji norweskiej, matka Monika uprawiała łyżwiarstwo figurowe. W 1989 cała rodzina wyemigrowała do Kanady. Dominik Bafia skoki trenował w tamtejszych klubach od wczesnego dzieciństwa. W okresie startów Bafii w zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich trenerem kanadyjskiej kadry był jego ojciec.

Przebieg kariery 
W sierpniu 2001 w Calgary zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce. Najwyżej klasyfikowany w letniej części cyklu był 22 września 2002, również w Calgary, gdy zajął 12. miejsce, a w zimowej w lutym 2003, w Westby, gdy ukończył zawody na 22. pozycji. W zawodach tego cyklu rozgrywanych poza Ameryką Północną punkty zdobył raz, w Sapporo. W latach 2003–2005 trzykrotnie wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, indywidualnie najwyżej sklasyfikowanym będąc na 31. pozycji w 2003, a w drużynie na 7. miejscu w 2005.

Na Mistrzostwach Ameryki Północnej Juniorów w Skokach Narciarskich 2004 w konkursach indywidualnych zarówno na dużej, jak i na normalnej skoczni zdobył srebrny medal, przegrywając jedynie ze Stefanem Readem, a w zawodach drużynowych pierwsza reprezentacja Kanady (w składzie: Andrew Osadetz, Gregory Baxter, Bafia, Read) wywalczyła złoty medal. Na Mistrzostwach Kanady 2005 zajął trzecie miejsce na skoczni normalnej.

W lutym 2004 w Willingen wystąpił w zawodach Pucharu Świata. Odpadł w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego, a w drużynie zajął wraz z reprezentacją Kanady 10. miejsce w gronie 12 sklasyfikowanych zespołów. W sierpniu 2005 startował w Letnim Grand Prix, indywidualnie nie awansując do konkursu głównego w Zakopanem, a w drużynie zajmując w zawodach w Hinterzarten 12. miejsce. Karierę sportową zakończył w sezonie 2005/2006. W zawodach międzynarodowych po raz ostatni startował w grudniu 2005 w Harrachovie, zajmując 68. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 229.
 sezon 2002/2003: 186.
 sezon 2004/2005: 161.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: 35.
 2003: 66.
 2005: 85.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy polskiego pochodzenia
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Łodzi
Kanadyjczycy pochodzenia polskiego